Le secrétaire d'État à l'Égalité des chances, au Logement et aux Communautés (, communément appelé ) est le secrétaire d'État placé à la tête du département de l'Égalité des chances, du Logement et des Communautés au Royaume-Uni.

L'actuel titulaire de ce poste est, depuis le , le conservateur Michael Gove.

Fonctions

Historique 

La fonction de secrétaire d'État aux Communautés et aux Collectivités locales est créé le  par Tony Blair, qui élève au rang de secrétaire d'État le poste de ministre d'État aux Communautés et aux Collectivités locales (), qui dépendait alors du vice-Premier ministre tout en siégeant aux réunions du cabinet.

Le , Theresa May ajoute aux titres du ministère et du secrétaire d'État la référence aux compétences sur le logement que ceux-ci exercent déjà.

Le , l'intitulé du poste est changé pour devenir secrétaire d'État à l'Égalité des chances, au Logement et aux Communautés.

Liste

Voir aussi

Articles connexes 
 Ministère du Logement, des Communautés et des Collectivités locales
 Secrétaire d'État (Royaume-Uni)
 Gouvernement du Royaume-Uni ; Cabinet du Royaume-Uni

Lien externe